Віллер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Віллер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Віллер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Віллер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн